Blue Valentine může být:
 Blue Valentine (album) – album Toma Waitse z roku 1978
 Blue Valentine (film) – film Dereka Cianfrance z roku 2010
 Blue Valentine (novela) – novela Alison Tyler z roku 2002